Krivuľa – potok, dopływ Białej Liptowskiej na Słowacji
 Krivuľa – potok, dopływ Hronu na Słowacji